Ђорђе I (; Копенхаген, 24. децембар 1845 — Солун, 18. март 1913) је био син данског краља Кристијана IX и краљ Грчке у периоду 1863—1913. Краљ Ђорђе I је присуствовао отварању првих Летњих олимпијских игара 1896. у Атини.

Биографија 
Грчка краљевска породица је директно проистекла из краљевске куће Шлезвиг-Холштајн-Сондербург-Гликсбург (нем. Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg). Први владар на грчком трону из ове породице био је дански принц Вилијем, син данског краља Кристијана IX. Приликом ступања у престол грчких монарха, прекрштен у православно име Ђорђе I. Његова супруга била је велика кнегиња Олга Константиновна (1851—1926) синовица руског цара Александра II Романова. Венчали су се 1867. године и са њом је имао седморо деце. Као велики путник, настојао је да искористи своје разгранате везе са владарским породицама Европе како би допринео остварењу грчких дипломатских циљева. После политичких спорова, Ђорђе је 1875. године прихватио начело да убудуће мандат за образовање владе поверава само политичарима који уживају "јасно изражену" подршку већине посланика (дедиломени), што је довело до веће стабилности у политичком животу. Ђорђе је успео да превазиђе противдинастичко расположење које је избило на видело после грчког пораза у рату са Турском 1897. године и одговорио је са пуно слуха на захтеве изражене у време Гудијског удара 1909. године за смањивање принчева краљевске куће са високих положаја. Марта 1913. године, док је боравио у посети Солуну, који је тек недавно ушао у састав грчке државе, убио га је један лудак.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Види још 
 Краљевина Грчка
 Грчка краљевска породица
 Краљевски орден Ђорђа I

Литература 
 Мала енциклопедија Просвета, четврто издање, 1986.

Спољашње везе 

Рођени 1845.
Умрли 1913.
Грчки краљеви
Грчка краљевска породица
Дански принчеви
Династија Гликсбург
Страдали у атентату